Als eine bedrohte Sprache wird eine Sprache bezeichnet, die von immer weniger Sprechern als Muttersprache erlernt wird und die innerhalb weniger Generationen auszusterben droht.

Gemäß dem Atlas der gefährdeten Sprachen der UNESCO werden hier Sprachen gelistet, die „potentiell gefährdet“ (vulnerable), „gefährdet“ (definitely endangered), „ernsthaft gefährdet“ (severely endangered) oder „moribund“ (critically endangered) sind. Sprachen, die vom Ethnologue als nearly extinct gelistet werden, werden ebenso als „moribund“ gelistet; Sprachen, die der Ethnologue als ausgestorben listet, während der Atlas der gefährdeten Sprachen sie noch aufführt, werden anhand der individuellen Quellenlage zugeordnet.

Afrika 
 Anfillo (Äthiopien, Oromiyaa)
 Animere (Ghana)
 Amba (Uganda, Demokratische Republik Kongo), 40.000 Sprecher
 Bedik (Senegal)
 Bete (Nigeria, Region Taraba), möglicherweise bereits ausgestorben
 Bikya (Kamerun), wahrscheinlich bereits ausgestorben
 Bom (Sierra Leone)
 Bullom So (Guinea, Sierra Leone)
 Bussa (Äthiopien, Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker)
 Burunge (Tansania), 28.000 Sprecher
 Dahalo (Kenia)
 Defaka (Nigeria, Rivers State)
 Dhaiso (Tansania) 
 Hazda (Tansania), 1.000 Sprecher
 Icetot (Uganda), 7.500 Sprecher
 Jalaa (Nigeria, Region Bauchi)
 Kami (Tansania)
 Karon (Senegal, Gambia)
 Laal (Tschad)
 Lufu (Nigeria, Region Taraba)
 Nkoroo (Nigeria, Rivers State)
 Ogiek (Kenia, Tansania), unter 500 Sprecher
 Ongamo (Tansania)
 Ongota (Äthiopien, Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker)
 Segeju (Tansania)
 Sherbro (Sierra Leone)
 Shua (Botswana)
 Soo (Uganda), 50 Sprecher
 Suba (Kenia, Tansania)
 Tunesisches Tamazight (Tunesien)
 Terik (Kenia)
 Vidunda (Tansania), 32.000 Sprecher im Jahr 1987
 Xiri (Namibia, Südafrika), etwa 190 Sprecher
 Zaramo (Tansania), Sprecherzahl unbekannt
 Zenaga (Mauretanien, Senegal), etwa 200 Sprecher

Asien 

 Abduyi, bei Kazerun im südwestlichen Iran
 Adihe: 300 Sprecher (Sibirien)
 Ainu (Hokkaidō, Japan), etwa 1000 Sprecher, aber nur noch 13 Muttersprachler, vom Aussterben bedroht
 Aramäisch (Stammgebiet: Syrien, Irak, Türkei, Israel, Iran und Libanon, in der Diaspora: Europa, Amerika und Australien) – Das historische Aramäisch war die Sprache Jesu von Nazaret und wird hauptsächlich von Christen in verschiedenen Dialekten aus Nahost gesprochen. Das Stammgebiet deckt sich mit dem alten Mesopotamien.
 Äynu
 Bathari (Oman)
 Caviteño Chabacano (Cavite City, Philippinen), weniger als 500 Sprecher
 Chintang (Nepal) 5000–6000 Sprecher
 Chong (Kambodscha und Thailand), rund 5500 Sprecher (laut Ethnologue)
 Davani, bei Kazerun im südwestlichen Iran
 Dolganisch
 Harsusi (Oman)
 Ili Turki
Jagnobisch (Tadschikistan)
 Kadazan (Sabah, Malaysia)
Kalasha-mum (Chitral, Pakistan)
 Ketisch (Gebiet Krasnojarsk, Russland), die letzte jennisseische Sprache; vom Aussterben bedroht
 Kristang (Cristão) (portugiesisches Kreol in Malakka, Malaysia)
 Lasisch (Georgien und Türkei entlang der Schwarzmeerküste)
 Macanesisch (Patuá, Macaista) (Macau)
 Mehri (Jemen und Oman)
 verschiedene Sprachen der indigenen Völker des russischen Nordens
Ormuri
 Nuristani-Sprachen
Pamir-Sprachen (Yidgha, Shughni, Munji, Wanji, Wakhi, Sarikoli usw.; jeweils etwa 1000-18.000 Sprecher)(Afghanistan, Tadschikistan, China)
 Puma (Nepal) 4.300–10.000 Sprecher
 Ratagnon (Mindoro, Philippinen)
 Sanskrit (Nordindien und Nepal) – Sprache der klassischen indischen Literatur, z. B. der Veden, und Stammform aller modernen indoarischen Sprachen
 Shehri (Oman)
 Soqotri (Socotra, Jemen)
 die meisten Sprachen der Urbevölkerung Taiwans
 Tofalarisch
 Tschulymisch (Sibirien), etwa 100 Sprecher
 Tschuktschisch (nordöstliches Sibirien), etwa 10.400 Sprecher (2001)
 Ulchisch (Russland), 1000 Sprecher oder weniger
Yazgulami (Tadschikistan), etwa 3000 Sprecher
 West-Yugurisch
 zahlreiche Sprachen Indonesiens

Europa 

Stufe 1: potentiell gefährdet
 Baskisch
 Hochdeutsche Mundarten:
 Alemannisch
 Bairisch
 Ostfränkisch
 Rheinfränkisch
 Niederdeutsch oder Plattdeutsch
 Walisisch
 Westfriesisch

Stufe 2: gefährdet
 Aragonesisch (Spanien)
 Aromunisch (Griechenland und andere Balkanländer)
 Burgenlandkroatisch (Österreich)
 Dalmål (Alternativbezeichnung: Dalekarlisch), ein Zweig der skandinavischen Sprachen, gesprochen in der schwedischen Provinz Dalarna (Dalekarlien)
 Älvdalisch, bekannteste Sprache der Sprachgruppe Dalmål, gesprochen in der Gemeinde Älvdalen
 Emilianisch-Romagnolisch (Italien)
 Frankoprovenzalisch (Arpitan) (Frankreich/Savoyen, Westschweiz, Italien/Aostatal)
 Faetar, frankoprovenzalischer Dialekt in Apulien
 Gardiol, frankoprovenzalischer Dialekt von Guardia Piemontese in Kalabrien
 Friaulisch oder Furlanisch (Nordostitalien/Friaul)
 Gallo-Sizilianisch (Italien)
 Irisch (Irland), noch etwa 80.000 Muttersprachler, trotz intensiver Förderung (u. a. Pflichtfach an Schulen) und Status als Amtssprache gefährdet
 Istriotisch (Istrien, Kroatien)
 Istrorumänisch (Istrien, Kroatien), 500 Sprecher, stark im Rückgang, nur noch wenige hundert Sprecher
 Jiddisch
 Korsisch (Korsika, Frankreich)
 Ladinisch (Italien)
 Leonesisch (Nordspanien)
 Ligurisch (Italien)
 Mordwinisch (Russland)
 Ersjanisch
 Mokschanisch
 Obersorbisch (Sachsen, Deutschland)
 Piemontesisch (Italien)
 Romani (Osteuropa, v. a. Rumänien)
 Rätoromanisch, Rumantsch oder Bündnerromanisch (Graubünden, Schweiz), die meisten Sprecher sind älter, durch Abwanderung der jüngeren Generation in (deutschsprachige) Großstädte und Ausbreitung des Deutschen bedroht; trotz Status als 4. Amtssprache der Schweiz gefährdet
 Schottisch-Gälisch (Großbritannien), Gälisch wurde bisher nicht vom schottischen Parlament als gefährdet eingestuft, ist aber in Nordamerika akut bedroht
 Siebenbürgisch-Sächsisch, Sprache beziehungsweise Dialekt einer deutschsprachigen Volksgruppe in Siebenbürgen, Rumänien. Heute aufgrund der Emigration eines großen Teils der Siebenbürger Sachsen (hauptsächlich nach Deutschland) im Fortbestand bedroht.
 Südjütisch, dänischer Dialekt in Südschleswig, Deutschland
 Zimbrisch (Norditalien), bairischer Dialekt, der viele Eigenarten des Mittelhochdeutschen bewahrt hat; ca. 3000 Sprecher, nicht unmittelbar bedroht
 Mòcheno, Subdialekt des Zimbrischen, ca. 1000 Sprecher

Stufe 3: ernsthaft gefährdet
 Arvanitika (Griechenland), starker Rückgang, nur noch sehr wenige ältere Sprecher
 Bretonisch (Frankreich), starker Rückgang
 Bourguignon, französischer Dialekt (Langue d’oil) im Burgund
 Champenois, französischer Dialekt (Langue d’oil) in der Champagne
 Franc-Comtois, französischer Dialekt (Langue d’oil) in der Franche-Comté
 Gallo, französischer Dialekt (Langue d’oil) in der Bretagne
 Lorrain, französischer Dialekt (Langue d’oil) in Lothringen, darunter auch Welche im Elsass
 Picard, französischer Dialekt (Langue d’oil) in der Picardie
 Poitevin-Saintongeais, französischer Dialekt (Langue d’oil) in Poitou-Charentes
 Gagausisch (Moldawien, Ukraine)
 Griko (süditalienisches Griechisch) von Salento, Apulien
 Griko von Reggio Calabria
 Karaimisch (Polen, Ukraine, Litauen)
 Kaschubisch oder Pomoranisch (Polen), starker Rückgang
 Krimtatarisch (Ukraine)
 Ladino (Judenspanisch)
 Livisch oder Livonisch (Estland und Lettland), der letzte Muttersprachler verstarb 2007, Versuche einer Wiederbelebung
 Molise-Kroatisch (Italien)
 Niedersorbisch (Brandenburg, Deutschland)
 Nordfriesisch (Schleswig-Holstein, Deutschland)
 Normannisch oder Nourmand (Nordfrankreich/Normandie und Kanalinseln), starker Rückgang
 Inselnormannisch (Jèrriais, Dgèrnésiais und Sercquiais) (Kanalinseln), stark im Rückgang, weniger als 5000 Sprecher (Sercquiais hat weniger als 20 Sprecher, die es fließend beherrschen)
 Okzitanisch (Südfrankreich), von der UNESCO werden dessen Subdialekte als eigenständige Sprachen geführt:
 Auvergnat in der Auvergne
 Gascon in der Gascogne
 Languedocien im Languedoc
 Limousin im Limousin
 Provencal in der Provence
 Vivaro-Alpin oder Provençal alpin in den französischen Alpen
 saterfriesische Sprache (Deutschland), wenige, meist ältere Sprecher, Versuche einer Wiederbelebung
 Töitschu, walserdeutscher Dialekt von Issime im oberen Aostatal, ca. 100 Sprecher
 Wymysörisch (Oberschlesien, Polen), weniger als 100 meist ältere Sprecher

Stufe 4: moribund
 Kornisch (Cornwall, Großbritannien), bereits seit längerem ausgestorben, Versuche zur Wiederbelebung haben eine kleine Gruppe Muttersprachler hervorgebracht
 Manx (Isle of Man), zuletzt nur noch als Zweitsprache gesprochen, Versuche zur Wiederbelebung haben eine Gruppe Muttersprachler hervorgebracht
 Nehrungskurisch (Deutschland, bis 1945 auf der Kurischen Nehrung in Ostpreußen), nur noch 7 Sprecher bekannt – ?
 Tsakonisch (Griechenland), nur noch etwa 300 Sprecher
 Wotisch (Ingermanland, Russland) – ?

Nord- und Südamerika

Vereinigte Staaten und Kanada

Mexiko, Mittelamerika, Karibik 

 Itzá-Sprache: 100 Sprecher am Flores-See in Petén (Guatemala)
 Nawat (Pipil): 20–2000 Sprecher in El Salvador

Südamerika

Ozeanien

Polynesien

Australien

Papua-Neuguinea

Siehe auch 
 Liste ausgestorbener Sprachen

Anmerkung

Einzelnachweise 

Liste (Sprache)
 Liste bedrohter Sprachen